Гервасий Сумелидис може да се отнася за:

 Гервасий Сумелидис (1820 – 1906), халдийски митрополит;
 Гервасий Сумелидис (1882 – 1943), гревенски митрополит.